Suzuki (鈴木) steht für:
 Suzuki (Familienname), zweithäufigster Familienname in Japan 
 Suzuki, Fahrzeughersteller und Markenname
 (2393) Suzuki, ein Asteroid
 „Suzuki“, Opernpartie in „Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini.
 Suzuki-Klassifikation zur Einteilung der Moyamoya-Erkrankung.

Siehe auch:
 Suzuki-Kupplung (in der organischen Chemie)
 Suzuki-Methode (in der Musikpädagogik)
 The Mooney Suzuki, eine Rock'n'Roll-Band
 Suzuki Stadium, Stadion in Thailand
 Soutzouki, griechisches Hackfleischgericht, siehe Soutzoukakia

SUZUKI